Aylward ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Aylward (1911–1974), irischer Politiker
 Bobby Aylward (1955–2022), irischer Politiker
 Bruce Aylward (* vor 1960), kanadischer Arzt und Epidemiologe
 Edward Aylward, irischer Politiker
 Gladys Aylward (1902–1970), britische Missionarin
 John Aylward (1946–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Liam Aylward (* 1952), irischer Politiker

Aylward ist der Vorname folgender Person:
 Aylward Manley Blackman (1883–1956), britischer Ägyptologe